WLY steht für:
 Bahnhof Lychen (DS100-Code) an der Bahnstrecke Britz–Fürstenberg

wly steht für:
 Waling (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der ausgestorbenen Kiranti-Sprachen in Nepal

Abkürzung